Inselstraße 26 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Inselstraße 26 (Düsseldorf-Pempelfort)
 Inselstraße 26 (Wuppertal)

Siehe auch:
 Inselstraße